Cyanoramphus erythrotis est une espèce éteinte d'oiseaux de la famille des Psittacidae.

Répartition 
Cette espèce était endémique de l'île Macquarie.

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 

Psittacidae
Oiseau disparu
Faune endémique de l'île Macquarie